Bosscha är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Herman Bosscha (1755–1819), nederländsk filolog och diktare
 Johannes Bosscha (1797–1874), nederländsk statsman
 Johannes Bosscha (1831–1911), nederländsk fysiker

Nederländska efternamn